Ryschenkow oder Ryschankou ist der Familienname folgender Personen:

 Aleh Ryschankou (* 1967), weißrussischer Biathlet
 Wladimir Iljitsch Ryschenkow (1948–2011), sowjetischer Gewichtheber